Дирины:

 Дирины — русский дворянский род.
 Дирины Горки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России.